Dutch Mountains (vereniging) - een Maastrichtse studenten mountainbike- en wielervereniging
Dutch Mountain Film Festival - een Nederlands bergfilmfestival dat elk jaar wordt gehouden in Maastricht
The Dutch Mountains - een geplande houten wolkenkrabber in de stad Eindhoven

Zie ook
 In the Dutch Mountains (doorverwijspagina)